Arbeca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arbeca (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Arbeca (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar